Angellot Alexander Caro Garcés – giocatore di calcio a 5 colombiano
 Antonio Garcés – ex calciatore cubano
 Carlos Garcés – calciatore ecuadoriano
 Carlos Torres Garcés – allenatore di calcio ed ex calciatore ecuadoriano
 Cristóbal Garcés Larrea – poeta e critico letterario ecuadoriano
 Delia Garcés – attrice argentina
 Fortunato Garcés – nobile spagnolo
 George Anthony Hincapie Garcés – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada statunitense
 Héctor Raúl Mancilla Garcés – ex calciatore cileno
 Íñigo II Garcés – nobile spagnolo
 Jimena Garcés – nobildonna spagnola
 Jimeno I Garcés – nobile spagnolo
 José Luis Garcés – calciatore panamense
 Lenín Boltaire Moreno Garcés – politico ecuadoriano
 Luis Antonio Jiménez Garcés – calciatore cileno
 Ludovic Clemente Garcés – calciatore andorrano
 Marco Garcés – ex calciatore messicano
 Mauricio Prieto Garcés – calciatore uruguaiano
 Miguel España Garcés – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano
 Óscar Arturo Hahn Garcés – poeta, saggista e critico letterario cileno
 Paula Garcés – attrice colombiana naturalizzata statunitense
 Paulo Garcés – calciatore cileno
 Rubén Garcés – ex cestista panamense
 Sancho Garcés – nobile spagnolo
 Tomàs Garcés – poeta e traduttore spagnolo